Le nom James Caird peut renvoyer à :
 James Key Caird, un homme d'affaires et mécène écossais ;
 Le James Caird, un canot de sauvetage qui servit lors de l'expédition Endurance ;
 James Caird, un cratère de Mars visité par le rover Opportunity.